Orešković steht für:
 Tomislavci, bis 2003 auch Orešković, Ort in der serbischen Provinz Vojvodina
 Orešković (Adelsgeschlecht), kroatisches Adelsgeschlecht

Personen:
 Božidar Orešković (1942–2010), kroatischer Filmschauspieler
 Marko Orešković (1895–1941), kroatischer Partisanenführer
 Marko Orešković (Leichtathlet) (* 2004), kroatischer Sprinter
 Tihomir Orešković (* 1966), kroatischer Politiker